Ильдар Ринатович Аитов (; 2 марта 1990, Петропавловск, СССР) — казахстанский футболист, защитник.

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2009 году в составе клуба «Кызыл-Жар СК». В том же году дебютировал в казахстанской Премьер-лиге: сыграл в 15 матчах, забил 1 мяч.

Достижения 
 «Кызыл-Жар»
 Победитель Первой лиги: 2019
 Серебряный призёр Первой лиги: 2017
 Бронзовый призёр Первой лиги: 2016

Клубная статистика

Ссылки 
 Профиль на сайте Vesti.kz

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Кыран»